Without Orders – film del 1926 diretto da Leo Maloney
Without Orders – film del 1936 diretto da Lew Landers